Болотино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Болотино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Молдавия 
 Балатина — село в Глодянском районе.

Россия 
 Болотино — село в Аургазинском районе Башкортостана.